Baumann steht für:

 Baumann (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (3683) Baumann, ein Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 Baumann Federn, Schweizer Hersteller von Federn und Stanzteilen
 Baumann S.r.L., italienischer Hersteller von Seitenstaplern
 Stanz- und Emaillierwerke Gebrüder Baumann, deutscher Hersteller von Emailwaren 
 Baumann & Cie, Banquiers, Schweizer Privatbank
 Maerki Baumann & Co., Schweizer Privatbank
 Baumann-Hammer, ein Gerät zur Härtemessung

Siehe auch:
 Baumanns Renette, eine Elsässer Apfelsorte
 Baumann und Clausen, deutsche Radio-Comedy-Serie
 Bauman
 Bouwman
 Bowman